Арха́нгельский сельсове́т — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Архангельский сельсовет — Башкортостан, Архангельский район.
 Архангельский сельсовет — Башкортостан, Гафурийский район.
 Архангельский сельсовет — Белгородская область, Губкинский район.
 Архангельский сельсовет — Белгородская область, Старооскольский район.
 Архангельский сельсовет — Владимирская область, Меленковский район.
 Архангельский сельсовет — Вологодская область, Сокольский район.
 Архангельский сельсовет — Воронежская область, Аннинский район.
 Архангельский сельсовет — Воронежская область, Хохольский район.
 Архангельский сельсовет — Забайкальский край, Красночикойский район.
 Архангельский сельсовет — Кировская область, Немский район.
 Архангельский сельсовет — Кировская область, Шабалинский район.
 Архангельский сельсовет — Краснодарский край, Тихорецкий район.
 Архангельский сельсовет — Липецкая область, Елецкий район.
 Архангельский сельсовет — Московская область, Шаховской район (упразднён в 1949).
 Архангельский сельсовет — Нижегородская область, Шатковский район.
 Архангельский сельсовет — Орловская область, Урицкий район.
 Архангельский сельсовет — Пензенская область, Городищенский район.
 Архангельский сельсовет — Пермский край, Юсьвинский район.
 Архангельский сельсовет, с 2004 село Архангельское — Ставропольский край, Будённовский район, упразднён в 2020 году.
 Архангельский сельсовет — Татарстан, Новошешминский район.
 Архангельский сельсовет — Тверская область, Старицкий район.
 Архангельский сельсовет — Тульская область, Кимовский район.
 Архангельский сельсовет — Тульская область, Ленинский район.
 Архангельский сельсовет — Тульская область, Чернский район.
 Архангельский сельсовет — Тульская область, Ясногорский район.
 Архангельский сельсовет — Тюменская область, Исетский район.
 Архангельский сельсовет — Удмуртия, Красногорский район.
 Архангельский сельсовет — Ульяновская область, Сурский район.
 Архангельский сельсовет — Челябинская область, Сосновский район.
 Архангельский сельсовет — Ярославская область, Мышкинский район.